Die Bausch & Lomb Championships 2004 waren ein Damen-Tennisturnier der Kategorie Tier II im Rahmen der WTA Tour 2004. Das Sandplatzturnier auf Amelia Island fand vom 3. bis 11. April 2004 statt.

Das Finale im Einzel gewann Lindsay Davenport gegen Amélie Mauresmo mit 6:4 und 6:4. Im Doppel besiegte die Paarung Nadja Petrowa/Meghann Shaughnessy im Endspiel Myriam Casanova und Alicia Molik mit 3:6, 6:2 und 7:5.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Bausch & Lomb Championships 2004 fand vom 3. bis 4. April 2004 statt. Ausgespielt wurden zur Teilnahme am Hauptfeld vier Plätze für das Einzel und ein Platz für das Doppel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Fernandina Beach